Talinopsis — монотипный род суккулентных растений семейства Анакампсеровые. На 2022 год, включает один подтвержденный вид: Talinopsis frutescens.

Ботаническое описание 
Кустарники. Корни клубневидные. Стебли ветвистые, кустарничковые, голые, кроме узлов; молодые ветви тонкие, узлы расширенные, хохолково-опушенные. 

Листья супротивные, иногда в пазушных пучках, сидячие; пластинка полукруглая, мясистая, края цельнокрайние. 

Соцветия боковые, кистевидные, малоцветковые, оси угловатые; цветонос короткий. Цветки сидячие; чашелистики стойкие, отчетливые; лепестки летучие, 5, отчетливые; тычинок 20–25, отчётливые, пыльники 2-гнездные, продолговатые; гинецей 3-плодовидный, завязь верхняя, плацентация свободно-центральная, столбик 1, рыльца 3, расширенные. 

Плоды коробчатые, продольно растрескивающиеся от верхушки; упорные клапаны; экзокарпий и эндокарпий явно дифференцированы и обособлены; экзокарпий 3-створчатый, створки отогнутые; эндокарпий 6-створчатый, створки прямостоячие. 

Семена многочисленные, от крючковидных до дуговидных, мелкие, эстрофиолярные; семенная кожура зернистая, пленка отсутствует.

Распространение 
Родной ареал: Мексика.

Таксономия 
Кладистический анализ данных о последовательности ndhF хлоропластов (W.L. Applequist and R.S. Wallace 2001) показал, что Talinopsis тесно связан с представителями Anacampseros и Grahamia.

, Smithsonian Contr. Knowl. 3(5): 14 (1852).

Виды 
По данным сайта Plants of the World Online на 2022 год, род включает один подтвержденный вид:

Примечания

Ссылки 

Гвоздичноцветные